Plac Powstańców Warszawy (littéralement : place des Insurgés de Varsovie) est une place située dans l'arrondissement de Śródmieście (Centre-ville) à Varsovie.

Le , un Monument Napoléon Bonaparte est érigé, commérant ainsi le  anniversaire de la mort de Napoléon Ier.

Références

Liens externes 

Powstancow